Gyrophaena fusicornis  — вид жуков-стафилинид рода Gyrophaena из трибы  (подсемейство ).

Распространение 
Дальний Восток: Приморский край (Россия).

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки. Длина тела от 1,6 до 2,0 мм, форма овальная, дорзо-вентрально сплющенная. Длина усиков 0,53 — 0,65 мм, максимальная ширина головы — 0,38 — 0,44 мм (с глазами), максимальная ширина пронотума — 0,45 — 0,55 мм, длина пронотума — 0,26 — 0,33 мм. Длина надкрылий — 0,30 — 0,35. Окраска желтовато-коричневая (голова чёрная, преднеспинка буровато-чёрная, надкрылья коричневые; ноги и усики жёлтые). Личинки и взрослые жуки питаются грибами и трутовиками (облигатные микофаги), в которых живут, питаются и размножаются, откладывают яйца. Поедают споры, базидии и гифы грибницы. Голова широкая, сильно поперечная. Глаза относительно крупные, выступающие (за глазами голова суженная). Язычок длинный и узкий. Губные щупики 2-члениковые. Переднеспинка уже надкрылий. Задние лапки 5-члениковые, а лапки передних и средних состоят из 4 сегментов (формула лапок: 4-5-5).

Примечания

Литература 
 Ashe, J. S. Generic revision of the subtribe Gyrophaenina (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) with a review of the described subgenera and major features of evolution // Quaestiones entomologicae. — 1984. — 20, N 3. — P. 129—349.
 Enushchenko, I. V., Shavrin, A. V. Contribution to the knowledge of Gyrophaena Mannerheim 1830 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Gyrophaenina) of the Baikal region // Linzer Biologische Beiträge. — 2011. — 43, N 2. — P. 1199–1217.
 Enushchenko, I. V., Shavrin, A. V. Contribution to the knowledge of Gyrophaena Mannerheim 1830 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Gyrophaenina) of Latvia // Linzer biologische Beiträge. — 2012. —  44, N 1. — P. 437–447.
 Seevers, Charles H. 1978. A generic and tribal revision of the North American Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae). Fieldiana (Zoology), vol. 71. vi + 1-289. ISSN: 0015-0754

Ссылки 
 biolib.cz: Gyrophaena

Gyrophaena
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1887 году
Эндемики Приморского края
Микофаги